Ambondro (dier), uitgestorven zoogdier
 Ambondro (plaats), plaats in Madagaskar